Даулеткерей:

 Даулеткерей (1820—1887) — известный казахский народный композитор XIX века, кюйши, акын.
 Даулеткерей — аул в Курмангазинском районе Атырауской области Казахстана.